Cashel pode ser pelo menos cinco vilas na Irlanda:

 Cashel - Cashel, condado de Tipperary, famosa pelo Castelo de Cashel.
 Cashel - Cashel, condado de Galway.

Desambiguação